Jméno a příjmení Milan Urban má více nositelů:

 Milan Urban (* 1958) – český politik
 Milan Urban (1942) (* 1942) – slovenský fotbalista
 Milan Urban (1967) (* 1967) – slovenský fotbalista

Související články 
 Urban (příjmení)